Rasa (RASA) может означать:
 RASA — российский музыкальный дуэт.
 Rasa — американский музыкальный дуэт.
 Rasa — электронная клавишная вычислительная машина производства Вильнюсского завода электросчетчиков.
 Примечания